Ел Гамільтон (,  20 серпня 1946, Флін-Флон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника. Грав за збірну команду Канади.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1963 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Нью-Йорк Рейнджерс», «Баффало Сейбрс» та «Едмонтон Ойлерс».

Загалом провів 264 матчі в НХЛ, включаючи 7 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Друга команда всіх зірок ВХА — 1974.
 Перша команда всіх зірок ВХА — 1978.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ліги Західного узбережжя‎‎
Хокеїсти ВХА‎‎
Канадці шотландського походження
Уродженці Флін-Флона